Vilasar (en idioma catalán: Vilassar) puede referirse a:
Vilasar de Dalt, municipio de la comarca del Maresme; o
Vilasar de Mar, municipio de la comarca del Maresme.